Градишка:

 Градишка (ранее Босанска-Градишка) — город, административный центр общины Градишка в Республике Сербской (Босния и Герцеговина).
 Градишка — община в Республике Сербской (Босния и Герцеговина).
 Градишка — субрегион в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины
 Нова-Градишка — город в Хорватии, округ в бывшей славонской Военной Границе.
 Градиска-д’Изонцо — город в  Италии на границе со Словенией. Исторически часть графства Горица и Градишка в составе Австрийской империи.